Karl Hartenstein ist der Name folgender Personen:

* Karl Hartenstein (Kaufmann) (1825–1887), württembergischer Kaufmann und Landtagsabgeordneter
 Karl Hartenstein (Theologe) (1894–1952), deutscher Theologe und Missionsdirektor